Mocoretá bezeichnet:

 Mocoretá (Corrientes), Ort in Argentinien
 Río Mocoretá, Zufluss des Río Uruguay in Argentinien
 Mocoretá (Volk), historisches Volk aus dem argentinischen Mesopotamien